Иванте́евка:

 Ивантеевка — город в Московской области.
 Ивантеевка — станция и пассажирская платформа Ярославского направления МЖД в Ивантеевке
 Ивантеевка-Грузовая — основная часть (грузовой парк) станции Ивантеевка
 Ивантеевка-2 — пассажирская платформа Ярославского направления МЖД в Ивантеевке
 Ивантеевка — село, районный центр в Саратовской области.